O Salvamar Nordeste (sigla para Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Nordeste) é o órgão da Marinha do Brasil responsável por coordenar a salvaguarda da vida humana no mar próximo à costa da Região Nordeste, abrangendo cerca de 1.575.000 milhas náuticas quadradas. Está sediado em Natal, no Rio Grande do Norte.

Ver também

 Salvamar Brasil
 Salvamar Leste
 Salvamar Noroeste
 Salvamar Norte
 Salvamar Oeste
 Salvamar Sueste
 Salvamar Sul

Ligações externas

 Página oficial
 Endereços e telefones de todos os Salvamar

Marinha do Brasil